Izak I. Komnen (1005. — 1061.), prvi bizantski car (1057. — 1059.) iz dinastije Komnen
 Izak Komnen (brat Aleksija I.), bizantski plemić i vojni zapovjednik, brat Aleksija I. Komnena
 Izak Komnen (sin Aleksija I.) (1093 - 1152), sin Aleksija I. Komnena i Irene Duka
 Izak Komnen, sin Ivana II. (o. 1113. – nakon 1146.), bizantski princ iz dinastije Komnen te treći sin bizantskog cara Ivana II. Komnena i njegove žene Irene Ugarske
 Izak Komnen Ciparski (oko 1155. – 1195./1196.), vladar Cipra od 1184.  do 1191.